Dodge WC — семейство американских армейских автомобилей повышенной проходимости времён второй мировой войны. Выпускались фирмой Dodge с 1940 года по 1945 год. Автомобили серии WC (от  — «носитель оружия») отличались простотой, технологичностью в производстве и высокой степенью унификации. Это семейство включает пикапы, машины скорой помощи, разведывательные машины, передвижные мастерские и командные машины. С 1942 года 25 202 единицы отправлено в СССР по договору ленд-лиза, в том числе 300 с закрытым кузовом . Самый известный автомобиль этой серии — Dodge WC-51 — в Красной Армии получил прозвище «Додж три четверти» из-за своей грузоподъёмности 750 кг (3/4 тонны). После войны в производстве они были заменены автомобилями Dodge M37.



Модели

Двигатели

Интересные факты 
 Штабной Dodge WC 53 Carryall можно увидеть в фильме А. Тарковского «Иваново детство». Он участвовал во многих фильмах и до сих пор хранится на Военно-технической кинобазе киноконцерна «Мосфильм».

Литература 
 Fred W. Crismon. US military wheeled vehicles. Victory WW2 Publishing Ltd. Minneaspolis (MN-USA) (2001) ISBN 0-9700567-1-0
 T. Richards and R.M. Clarke. Dodge WW2 military portfolio 1940-45. Brookland Books LTD (Surrey, UK) ISBN 1-85520-5335

Примечания

Ссылки 
 Ленд-лизовские «три четверти»: о таких машинах в Красной армии и не мечтали — КОЛЕСА.ру - Aвтомобильный журнал
 
 A WC-52 Restoration Project
 command-car.com — Dedicated to Dodge Command Car of WW2
 The Jeep Gets a Big Brother, November 1942, Popular Science Статья на английском языке 1942 года, знакомящая американскую публику с серией WC.

WC
Вездеходы
Колёсные автомобили военного назначения
Автомобили Второй мировой войны
Грузовые автомобили военного назначения США